Биласпур () — многозначный топоним.

 Биласпур — город в штате Чхаттисгарх (Индия). 
 Биласпур (:en:Bilaspur, Himachal Pradesh) — город в штате Химачал-Прадеш (Индия).
 Биласпур — туземное княжество Британской Индии.
 Биласпур — округ в штате Чхаттисгарх, Индия. 
 Биласпур — округ в штате Химачал-Прадеш, Индия.